

Chimica 
 S52 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.52 – caccia biplano monomotore della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-52 – elicottero con rotori completamente metallici della Sikorsky Aircraft Corporation